Кедрова — женская форма русской фамилии Кедров.

Известные носители 
 Кедрова, Анна Генриховна (род. 1965) - российский гинеколог-онколог, главный онколог ФМБА РФ.
 Кедрова, Лиля (урождённая Елизавета Николаевна Кедрова; 1918—2000) — французская актриса российского происхождения.
 Кедрова, Неонила Ивановна (1875-1964) — советский акушер-гинеколог, заслуженный врач РСФСР.

См. также 
 Кедров